Stonebridge ist

 ein Stadtteil von London Borough of Brent, eines Stadtbezirkes von London
 Stonebridge Guitars, eine Marke des tschechischen Gitarreproduzenten Furch Guitars